Delescluse ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Delescluse (Lebensdaten unbekannt), französischer Turner
 Louis Delescluse (Lebensdaten unbekannt), französischer Turner